Dit is de wereldranglijst van juni 1999 zoals die werd opgesteld en vrijgegeven door de FIFA op 16 juni 1999.

Mannen 06